1459 км, 1459-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1459 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код  811657.
 1459 км — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятии. Код  906062.
 1459 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Астраханской области. Код  617613.
 1459 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код  514629.